Ставотино — название нескольких населённых пунктов:
 Ставотино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Ставотино — село в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.